Alligator hailensis — великий вимерлий вид алігаторів, відомий з раннього плейстоцену Флориди. Він названий на честь міста Хейле, штат Флорида, де його знайшли. Його вік і морфологія скелета є проміжними між геологічно давнішим Alligator mefferdi та сучасним американським алігатором, що робить його перехідною скам'янілістю.

Опис 
Алігатор Хейла був великою твариною, яку можна порівняти з сучасним алігатором Міссісіпі за розміром, розмір голотипного черепа становив 52.5 см від кінчика морди до кінця тім’яної кістки та 15 см у найширшій точці верхньої щелепи. Більший, але менш повний зразок навіть має розміри до 20 см поперек верхньої щелепи. Ніздрі тварини мають овальну форму і майже розділені надвоє носовими кістками.

Палеобіологія 
Окрім краніальних і посткраніальних останків, дослідники також виявили численні копроліти (скам'янілі фекалії) на місці скам'янілостей Хайле. У скам'янілості виявлено останки риби, що вказує на те, що принаймні частина раціону алігатора Хайле складалася з риби.

Еволюція

Примітки 

Плазуни плейстоцену
Алігаторові